Gamo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sigeo Gamo
  Gamo